Sir George Francis Hill, (1867-1948) – bibliotecario e numismatico britannico
 George Jesse Hill jr. (n. 1986) – cestista statunitense
 George Hill (1891-1944) – mezzofondista neozelandese
 George Hill (1901-1992) – velocista statunitense
 George Roy Hill (1921-2002) – regista statunitense
 George William Hill (1895-1934) – regista statunitense
 George William Hill (1838-1914) – astronomo e matematico statunitense